Saint-Géry puede referirse a: 

 Saint-Géry, comuna francesa situada en Dordoña.
 Saint-Géry, comuna francesa situada en Lot.